Мария Летиция Бонапарт (Marie Laetitia Eugénie Catherine Adélaïde, 20 ноября 1866 — 25 октября 1926) — французская принцесса из семьи Бонапартов, дочь принца Наполеона Жозефа Бонапарта и его супруги Клотильды Савойской, после брака стала герцогиней Аостской, супругой Амедео, герцога Аостского, бывшего короля Испании.

Семья и ранняя жизнь 

Отцом Марии Летиции был французский принц Наполеон Жозеф, племянник императора французов Наполеона III. Её мать принцесса Клотильда Савойская была дочерью итальянского короля Виктора Эммануила II и его супруги Адельгейды Австрийской. Мария Летиция была двоюродной сестрой королевы Португалии Марии Пии и короля Италии Умберто I.

Принцесса родилась в Париже 20 ноября 1866 года. Своё детство она провела в Париже и Риме вместе с братьями Виктором и Наполеоном-Луи. После падения французской империи семья проживала в Швейцарии.

В юности принцесса отличалась редкой красотой и её часто сравнивали с сёстрами императора Наполеона I.

Брак 
Мужем Марии стал её дядя по материнской линии, принц Амедео, герцог Аостский, который был ранее королём Испании. Объявление о помолвке вызвало негодование Папы Римского, который был против брака племянницы и дяди, который был на 22 года старше невесты. Всё же разрешение было получено.

Свадьба состоялась в 1888 году в Королевском дворце в Турине. На церемонии присутствовало много членов семьи Савойя и Бонапартов. Мария Летиция была второй супругой своего мужа. Первая жена принца умерла в 1876 году. Этот брак помог Бонапартам снова поднять свой престиж в Европе.

Супруги проживали в Турине, где у них родился единственный сын Умберто граф Салеми (1889—1918). Её муж умер через год после свадьбы. Мария Летиция больше не выходила замуж. Её сын погиб в боях Первой мировой войны в 1918 году. На протяжении всей оставшейся жизни она поддерживала открытые и скандальные отношения с военным, который был на двадцать лет её моложе. Принцесса умерла 26 октября 1926 года, оставив всё своё имущество своему любовнику.

Титулы 
 20 ноября 1866 — 11 сентября 1888: Её Императорское Высочество Мария Летиция Бонапарт, принцесса Франции
 11 сентября 1888 — 18 января 1890: Её Императорское и Королевское Высочество Герцогиня Аостская
 18 января 1890 — 26 октября 1926: Её Императорское и Королевское Высочество Вдовствующая герцогиня Аостская

Родословная

Примечания

Источники 
 
 
 

Мария Летиция
Савойская династия
Принцессы Италии